Стре́льники () — село, расположенное на территории Бахмачского района Черниговской области (Украина).

Население составляет 1161 житель (2006 год). Плотность населения — 360 чел/кв.км.

Впервые упоминается в 1800 году.

Расположено на р. Борзенка (приток р.Борзна) в 20 км от районного центра Бахмач. Средняя высота населённого пункта — 135 м над уровнем моря. Село находится в зоне умеренно континентального климата.

Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

Ссылки 
 Стрельники на сайте Верховной Рады Украины

Населённые пункты Бахмачского района